Капицукки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капицукки, Раймондо — католический церковный деятель и кардинал XVII века;
 Капицукки, Джанантонио — католический церковный деятель и кардинал XVI века;
 Капицукки, Джанроберто — католический церковный деятель и кардинал XI—XII века.